Deux algorithmes de graphes sont des algorithmes de Ford, du nom de Lester Randolph Ford junior :
 l’algorithme de Bellman-Ford, qui calcule des plus courts chemins ;
 l’algorithme de Ford-Fulkerson, qui permet de résoudre le problème de flot maximum.